Sebastián Pagador ist der Name folgender Personen:

* Sebastián Pagador (Freiheitskämpfer) († 1781), bolivianischer Freiheitskämpfer

Sebastián Pagador bezeichnet:

 Provinz Sebastián Pagador, Provinz im Departamento Oruro, Bolivien